«Две кре́пости» (; другие варианты перевода — Две Башни, Две твердыни) — роман в жанре эпического фэнтези за авторством английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, вторая часть трилогии «Властелин колец», включающая в себя две книги. Впервые роман был опубликован в Лондоне в 1954 году. Предыдущая книга — «Братство Кольца», следующая — «Возвращение короля»

По мотивам романа новозеландский режиссёр Питер Джексон в 2002 году снял фильм «Властелин колец: Две крепости».

Происхождение заголовка 
«Властелин Колец» состоит из шести «книг», не считая предисловия, пролога и шести приложений. В процессе подготовки к публикации роман был разделён на три отдельных тома; причиной послужили послевоенные перебои с бумагой, а также соображения, связанные с размером книги и её ценой. «Две крепости» состоят из книг III и IV.

Сам Толкин писал: 
…«Две крепости» приближаются ближе всего к единственно возможному для таких разнородных повествований, как Книги 3 и 4, заголовку; даже его некая двусмысленность может быть сохранена..
На этой стадии автор планировал отдельные заголовки для каждой из книг. Первоначально для Книги III был предложен заголовок «Измена Изенгарда», а для книги IV — «Путешествие кольценосцев» или «Кольцо уходит на восток». Заголовки «Измена Изенгарда» и «Кольцо уходит на восток» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.

В письмах Райнеру Ануину, первому издателю «Властелина Колец», Толкин подразумевал под «двумя крепостями» либо Ортханк и Барад-Дур, либо Минас Тирит и Барад-Дур, либо Ортханк и крепость на перевале Кирит Унгол. Однако месяцем позже он написал комментарий, опубликованный в конце «Братства Кольца», а позже нарисовал иллюстрацию, предназначенную для обложки, которая, наравне с комментарием, определяла «Две крепости» как Минас Моргул и Ортханк.

В фильме Питера Джексона «Властелин колец: Две крепости» название указывает на крепости Барад-Дур в Мордоре и Ортханк в Изенгарде. В диалоге, написанном для фильма, маг Саруман говорит:Мир меняется. Кто обладает силой, позволяющей противостоять армиям Изенгарда и Мордора? Противостоять мощи Саурона и Сарумана… и союзу двух крепостей? Вместе, владыка Саурон… мы будем править Средиземьем.
В различных тизерах к фильму закадровый рассказ Гэндальфа и Галадриэль прямо указывает на то, что две крепости — это Барад-Дур и Ортханк.

Содержание

Книга III: Измена Изенгарда 
В процессе поисков Фродо Арагорн внезапно слышит рог Боромира. Он находит Боромира, смертельно раненного стрелами; нападавшие на него орки скрылись. Пока Боромир был ещё жив, Арагорн узнал от него, что Мерри и Пиппин были похищены орками, несмотря на усилия, приложенные Боромиром к их спасению, и что Фродо исчез из виду, после того, как Боромир пытался силой отобрать у него Кольцо, и что Боромир горько сожалеет о содеянном. В последние мгновения его жизни Боромир просит Арагорна защитить Минас Тирит от Саурона. Вместе с Леголасом и Гимли, которые сами сражались с орками, Арагорн отдает последние почести Боромиру и посылает его тело вниз по великой реке Андуину на погребальной лодке, поскольку обычные способы погребения были неприменимы. После этого Арагорн, Леголас и Гимли решают преследовать банду урук-хай, похитивших хоббитов, и не мешкая отправляются в погоню.

В то же время, после пережитых страданий и лишений, Мерри и Пиппину удаётся бежать в тот момент, когда орков атакуют и блокируют на опушке леса Фангорн всадники Рохана, — рохиррим. Хоббиты скрываются в чаще Фангорна, где встречают огромных древоподобных энтов. Энты похожи на настоящие деревья, но могут видеть, говорить и передвигаться. Эти стражи леса обычно держатся особняком, но после долгих размышлений о том, являются ли хоббиты друзьями или врагами, их предводитель Древобород убеждает совет энтов выступить против угрозы, которую представляет для леса маг Саруман, как предлагают Мерри и Пиппин. Древобород понимает, что именно прислужники Сарумана уже давно варварски вырубают огромное количество деревьев, охраняемых энтами, чтобы использовать их в качестве топлива для плавильных печей Сарумана.

На другой же день после уничтожения воинами Рохана банды орков Арагорн, Гимли и Леголас встречают отряд всадников, возглавляемых Эомером, племянником короля Теодена. Они узнают, что всадники прошлой ночью напали на банду орков, перебив всех до единого и спалив орочьи трупы на опушке леса. Когда Эомер узнаёт о причине погони и признаёт в Арагорне владыку Гондора, он снабжает спутников роханскими конями из-под убитых воинов.

На пепелище Арагорну удаётся обнаружить небольшую цепочку следов, ведущих в Фангорн. В следующую же ночь на краю леса они видят некоего старика, который исчез практически сразу, как появился (вследствие чего они полагают, что это и был Саруман). Вскоре спутники встречают Гэндальфа (опять же, поначалу принятого ими за Сарумана), который, по их представлению, погиб в копях Мории. Гэндальф рассказывает им о своём падении в пропасть, поединке с балрогом, смерти и последующем воскрешении, а также о своей увеличившейся силе. После этого четвёрка едет в Эдорас, столицу Рохана, где Гэндальф воодушевляет короля Теодена и выводит его из апатии, призывая встать на борьбу с угрозой, которую представляет Саруман. Кроме того, он разоблачает Гриму Червеуста, тайного советника короля Теодена, как шпиона Сарумана в Рохане, и того изгоняют из Эдораса.

Арагорн, Гимли и Леголас едут вместе с войсками Рохана, ведомыми самим королём и Эомером, к крепости Хорнбург, в долину Хельмова Падь. Перед началом битвы Гэндальф уезжает, не объяснив куда и зачем он едет. В Хельмовой Пади армия Рохана под предводительством короля Теодена выдерживает жесточайший натиск десятикратно более сильного войска Сарумана. Когда дела Рохана становятся совсем плохи, на помощь приходит Гэндальф вместе с остатками гарнизона Вестфолда, который до этого потерпел поражение от сил Сарумана. Весы склоняются теперь в сторону рохиррим, и орки Сарумана спасаются бегством в лес хуорнов — созданий, похожих на энтов, откуда ни один из них не вышел живым. Гэндальф, Арагорн, Гимли и Леголас, вместе с королём Теоденом, Эомером и эскортом воинов Рохана направляются в крепость Сарумана — Изенгард.

В Изенгарде члены Братства воссоединяются с Мерри и Пиппином и находят Изенгард захваченным энтами, которые затопили его, разрушив близлежащую плотину на реке Изен. Центральная башня Изенгарда, Ортханк, осаждена, Саруман и Червеуст блокированы внутри. Гэндальф предлагает Саруману возможность раскаяться, но Саруман надменно отказывает ему, после чего Гэндальф изгоняет его из Ордена Истари и Белого Совета, своей властью преломив жезл Сарумана. Грима бросает что-то из окна в Гэндальфа, но промахивается, предмет поднимает с земли Пиппин. Предмет оказывается одним из палантиров — магический камней, предназначенных для дальновидения. Пиппин, неспособный сопротивляться искушению, смотрит в него и видит Око Саурона, и лишь по счастливой случайности и благодаря стойкости хоббита это не приносит никому ущерба. Гэндальф и Пиппин спешно направляются в Минас Тирит, чтобы приготовиться к близкой и неизбежной войне против Мордора. Теоден и Арагорн остаются, чтобы собрать войска Рохана и прийти на помощь Гондору.

Книга IV: Путешествие в Мордор 
Фродо и Сэм, пересекая каменистые холмы Эмин Муил, обнаруживают за собой слежку и, устроив засаду, захватывают в плен Голлума, который тайно следовал за ними ещё со дней перехода через Морию. Сэм ненавидит Голлума и не доверяет ему, но Фродо жалеет несчастное создание. Под угрозой меча Голлум даёт клятву именем Кольца и обещает провести хоббитов к Чёрным Воротам Мордора и какое-то время выглядит как их истинный союзник, хотя, как удалось выяснить Сэму, он постоянно ведёт с самим собой борьбу, искушаемый близостью Кольца Всевластья. Он проводит их через тайный проход по Мёртвым Топям, о котором не знают орки. Фродо и Сэм узнают, что Мёртвые Топи были когда-то древним полем битвы, на котором состоялась война Последнего Союза с Сауроном.

По достижении Чёрных Ворот, когда для Фродо становится очевидным всё безумие попытки пройти этим путём, Голлум убеждает хоббитов не входить в Мордор здесь и рассказывает им о другом, тайном проходе в Мордор. Хоббиты соглашаются войти через него и направляются на юг, в гондорскую провинцию Итилиэн, где встречают группу гондорских следопытов-партизан под началом Фарамира, брата Боромира. От него Фродо узнаёт о смерти Боромира, а Сэм случайно открывает Фарамиру, что Фродо является хранителем Кольца Всевластья. В результате Фродо вынужден открыть Фарамиру замысел по уничтожению Кольца в огне Ородруина. Позже той же ночью Голлум попадает к следопытам в плен, ныряя за рыбой в запретном водоёме, за которым находится тайный вход в убежище следопытов Гондора. Однако Фродо договаривается с Фарамиром, и Голлума оставляют в живых и передают Фродо, который поручился за него. На следующее утро Фарамир отпускает путников, но предупреждает их о том, что Голлум может знать гораздо больше о секретном проходе в Мордор (Кирит Унгол), чем рассказывал им.

Голлум ведёт хоббитов мимо крепости назгулов — Минас Моргула, а затем по длинной крутой лестнице в подгорный переход Кирит Унгол, где располагается логово огромной паучихи по имени Шелоб. Голлум надеется забрать Кольцо из останков Фродо, когда Шелоб покончит с хоббитами. Тем сперва удаётся ускользнуть от паучихи, но когда Фродо ошибочно полагает, что находится в безопасности, Шелоб тайно подкрадывается к нему. На Сэма, пытающегося предупредить Фродо, в этот же момент нападает Голлум. Шелоб жалит Фродо в шею, и он замертво падает на землю. Сэм в ярости даёт отпор Голлуму и ранит его, после чего тот сбегает в пещеру Шелоб, а затем с помощью эльфийского клинка своего хозяина тяжело ранит и изгоняет саму Шелоб. После того, как он видит Фродо, лежащего бездыханным и бледным, Сэм думает, что он умер и выбирает между окончанием миссии Хранителя самостоятельно и преследованием Голлума в порядке мести. Сэм выбирает первое и берёт у Фродо Кольцо. Но когда орки уносят тело Фродо, Сэм следует за ними и узнаёт, что Фродо жив, но отравлен, без сознания и живым попал в руки Врага.

Члены Братства Кольца 
 Фродо Бэггинс — главный Хранитель Кольца
 Сэмуайз Гэмджи — его слуга
 Перегрин Тук и Мериадок Брендибак — родственники Фродо и спутники Древоборода 
 Гэндальф Белый — член Белого Совета, маг-Истари
 Гимли, сын Глоина — гном из Эребора
 Леголас, сын Трандуила — эльфийский принц из Лихолесья
 Арагорн, сын Араторна — наследник Исилдура и королевского престола Арнора и Гондора
Боромир, сын Дэнетора — гондорский военачальник

Герои второго плана 
Герои указаны по мере своего появления и развития событий, описанных в книге.
Гришнак, командир орков Лугбурза.
Углук, командир урук-хай Сарумана.
Древобород, страж леса Фангорн
 Эомер, племянник Теодена
 Теоден, король Рохана
 Грима Червеуст, служитель Сарумана
 Эовин, племянница Теодена 
 Хама, телохранитель Теодена
 Гамлинг, один из воинов Рохана
 Эркенбранд, полководец Рохана, правитель Вестфольда (одной из областей Рохана)
 Саруман, маг-Истари, перешедший на сторону Саурона
 Голлум, существо, некогда бывшее хоббитом, но подпавшее под власть Кольца. Спутник Фродо и Сэмуайза 
 Фарамир, сын Дэнетора и младший брат Боромира, военачальник Осгилиата
 Анборн, воин Гондора из дружины Фарамира, руководивший ловлей Голлума
 Шелоб, паучиха, охраняющая перевал Кирит Унгол
Горбаг, вожак отряда орков из Минас Моргула, захвативший в плен Фродо
Шаграт, вожак отряда орков из Кирит Унгола

Критика 

Дональд Барр в «The New York Times» дал положительный отзыв книге, назвав её «выдающейся работой — чистое, захватывающее, необремененное повествование, моральная теплота, неприкрытое наслаждение красотой, но больше всего захватывающее».

Энтони Баучер, рецензируя книгу в «The Magazine of Fantasy & Science Fiction», написал, что «Две башни» «требуют чрезмерного терпения от своих читателей» с отрывками, которые «можно было бы вырезать, не затрагивая основу содержания». Тем не менее, он похвалил книгу, заявив, что «ни один писатель, кроме Э. Р. Эддисона, никогда не создавал свою мифологию на столько убедительной и живой... описанная в одной из самых красивых проз, которые видело это суровое десятилетие в печати».

The Times Literary Supplement назвало книгу «эпопеей в прозе, восхваляющую мужество» и заявило, что западный город Нуменор «встает в воображении читателя наравне с Асгардом и Камелотом».

Махмуд Манзалауи в «Egyptian Gazette» написал, что книга «не понравилась читателям основного современного психологического романа», но знаменует собой новое направление в художественной литературе.

Джон Джордан, рецензируя книгу для ирландской прессы, написал, что восхищается ее повествованием, «сплетением эпоса, героического романа, притчи и сказки, а также более авантюрного детектива в узор, одновременно странный и любопытно знакомый нашему опыту» . Он сравнил смерть и новое появление волшебника Гэндальфа с воскрешением Христа.

Примечания 

Властелин колец
Легендариум Толкина